MLG pode se referir a:
 Major League Gaming, liga profissional de jogos eletrônicos;
 Movimento de Libertação da Guiné.